Ergebnisse der Little League World Series 2012 welche zwischen dem 16. und 26. August 2012 in South Williamsport, Pennsylvania stattfand. Der Modus sieht vor, dass sich die jeweils acht Teams der internationalen und der US-Gruppe zuerst in einer Doppel-Elimination-Runde messen. Anschließend wird im K.O.-System weiter gespielt.

Übersicht über alle Spiele

Doppel-KO-Phase

Vereinigte Staaten

Siegerrunde

Runde 1 W – NE 
Donnerstag 16. August 2012 15:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 SO – MW 
Donnerstag 16. August 2012 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 MA – SW 
Freitag 17. August 2012 15:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 NW – GS 
Freitag 17. August 2012 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 SO – W 
Samstag 19. August 2012 14:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 SW – GS 
Samstag 19. August 2012 14:25 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 SO – SW 
Mittwoch 22. August 2012 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 NE – MW 
Samstag 18. August 2012 13:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 MA – NW 
Samstag 18. August 2012 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 MA – W 
Montag 20. August 2012 16:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 GS – NE 
Montag 20. August 2012 20:05 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

* Will Lucas erzielte einen No-Hitter, ein nicht gefangener dritter Strike im zweiten Inning und ein Walk im vierten Inning verhinderten das Erzielen eines Perfect Games.

Runde 3 NE – W 
Dienstag 21. August 2012 13:30 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 4 SW – W 
Donnerstag 23. August 2012 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

International

Siegerrunde

Runde 1 KAR – JPN 
Donnerstag 16. August 2012 13:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 A-P – EUR 
Donnerstag 16. August 2012 17:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 KAN – MEX 
Freitag 17. August 2012 15:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 MOA – LA 
Freitag 17. August 2012 17:30 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 KAN – LA 
Sonntag 19. August 2012 12:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 A-P – JPN 
Sonntag 19. August 2012 19:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 3 LA – JPN 
Mittwoch 22. August 2012 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 KAR – EUR 
Samstag 18. August 2012 12:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 MEX – MOA 
Samstag 18. August 2012 13:15 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 KAR – KAN 
Montag 20. August 2012 14:15 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 A-P – MEX 
Montag 20. August 2012 18:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 MEX – KAR 
Dienstag 21. August 2012 16:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 4 LA – MEX 
Donnerstag 23. August 2012 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Crossover-Spiele

Spiel A MW – EUR 
Montag 20. August 2012 12:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Spiel B NW – MOA 
Dienstag 21. August 2012 13:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

KO-Phase

Meisterschaft International 
Samstag 25. August 2012 12:45 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

US-Meisterschaft 
Samstag 25. August 2012 15:50 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Trost-Spiel 
Sonntag 26. August 2012 11:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Weltmeisterschaft 
Sonntag 26. August 2012 15:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Einzelnachweise 

2012